Lironoba är ett släkte av snäckor. Lironoba ingår i familjen Rissoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Lironoba